Терсейра (, , Тирсейра, «третій, третя») — португальська власна назва.

Топоніми

Терсейра — острів Азорських островів.
 Рифт Терсейра